Антонин (Antonin, Antoninus) е име на:

 Мъжко малко име
 Свети Антонин, няколко Светии

Римски императори:

 Антонинова династия, четири римски императори, които управляват между 138 и 192 г.
 Тит Аврелий Фулвий Бойоний Арий Антонин Пий, известен като Антонин Пий (86–161)
 Марк Аврелий Антонин, известен като Марк Аврелий (121-180)
 Луций Аврелий Комод Антонин, известен като Комод (161-192)
 Марк Аврелий Север Антонин, наричан Каракала (188-217)
 Марк Аврелий Антонин, наричан Елагабал (204-222)

Римски политици:
 Квинт Хатерий Антонин (консул 53 г.)
 Гней Арий Антонин, суфектконсул 69 и 97 г., дядо на бъдещия император Антонин Пий
 Марк Аврелий Фулв Антонин (+ преди 138), син на Антонин Пий
 Марк Галерий Аврелий Антонин (+ преди 138), син на Антонин Пий
 Луций Цезений Антонин, суфектконсул 128 г., племенник на Антонин Пий
 Ураний Антонин, управител в Сирия около 254 г.

Други:

 Антонин Либералис, гръцки писател 2 век
 Антонин (философ), философ от 4 век
 Антонин Дворжак, чешки композитор от края на 19 век

Вижте също 
 Антоний (Antonius)
 Антон
 Антония